Уодина (город, Миннесота)
 Уодина (округ, Миннесота)
 Уодина (тауншип, Миннесота)